Меллунмякі (станція метро) — станція Гельсінського метрополітену
 Меллунмякі (квартал) — квартал району Меллункюля у Східному Гельсінкі